Havre steht für:

 Havre (Stadt), Ort in Montana, Vereinigte Staaten
 Havre (Vulkan), Unterseevulkan im Pazifik
 Hâvre, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire

Siehe auch:
 Le Havre (Begriffsklärung)